В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Utah 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Клаудія Монтейру і Івонн Вермак виграли титул, у фіналі перемігши пару Аманда Браун і Бренда Ремілтон-Ward 6-1, 3-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Барбара Джордан /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Енн Гендрікссон /  Пола Сміт (чвертьфінал)

 Кріс О'Ніл /  Пем Вайткросс (півфінал)
 Емі Голтон /  Кеті Голтон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Utah